

Geografia 
 Karnei Shomron – insediamento israeliano organizzato come consiglio locale istituito nel 1977 in Cisgiordania dove avvenne un noto attentato
 Parco nazionale di Shomron – regione montuosa situata tra la Galilea a nord e la Giudea a sud
 Shavei Shomron – insediamento israeliano nella Cisgiordania settentrionale a ovest di Nablus

Persone 
 Dan Shomron – generale israeliano, Capo di Stato maggiore della difesa